Reginald Fessenden, Canadees radiopionier
Fessenden (North Dakota), plaats in North Dakota